Michael R. Miller – amerykański montażysta filmowy
 Michael Miller – amerykański reżyser